Koninginnestraat (Antwerpen), een straat in Antwerpen
 Koninginnestraat (Breda), een straat in Breda
 Koninginnestraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo